Майкл Сти́вен Эстра́да Марти́нес (; род. 7 апреля 1996, Гуаякиль, Эквадор) — эквадорский футболист, нападающий клуба «Крус Асуль» и сборной Эквадора.

Клубная карьера 
Эстрада начал карьеру в клубе «Макара». 10 марта 2013 года в матче против «Барселоны» из Гуаякиль он дебютировал в эквадорской Примере, в возрасте 17 лет. По итогам сезона клуб вылетел из элиты. Майкл остался в команде и завоевал место в основе. В 2015 году он стал лучшим бомбардиром команды и одним из лучших снайперов эквадорской Серии B, забив 14 мячей.

Своей успешной игрой Эстрада заинтересовал многие клубы и в начале 2016 года перешёл в «Эль Насьональ». 7 февраля в матче против «Барселоны» из Гуаякиль он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Микаэль забил свой первый гол за «Эль Насьональ».

В начале 2017 года Эстрада перешёл в «Индепендьенте дель Валье». В январе в матче Кубка Либертадорес против перуанского «Депортиво Мунисипаль» он дебютировал за команду. В этом же поединке Майкл забил свой первый гол за «Индепендьенте дель Валье», а также отметился в мячом в ответном поединке. 14 февраля в матче против «Ривер Эквадора» он дебютировал за новый клуб в чемпионате.

В начале 2019 года Эстрада вернулся в «Макару».

17 декабря 2019 года Эстрада перешёл в мексиканский «Депортиво Толука».

8 февраля 2022 года Эстрада был взят в аренду клубом MLS «Ди Си Юнайтед» на сезон с опцией выкупа. Свой дебют в высшей лиге США, 26 февраля в матче стартового тура сезона 2022 против «Шарлотта», он отметил дублем.

16 августа 2022 года аренда Эстрады в «Ди Си Юнайтед» была завершена досрочно, и он отправился в аренду в «Крус Асуль» на один сезон.

Международная карьера 
23 февраля 2017 года в товарищеском матче против сборной Гондураса Рамирес дебютировал за сборную Эквадора. Был включён в состав сборной на Кубок Америки 2021. Был включён в состав сборной на чемпионат мира 2022.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 37 / забито голов: 8; победы: 12, ничьи: 12, поражения: 13.

Хет-трики 
По состоянию на 23 ноября 2022 года на счету Майкла Эстрады 2 хет-трика. 1 раз он забивал три гола в одном матче, 1 раз — четыре.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Макара»
Игроки ФК «Эль Насьональ»
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Крус Асуль»